Blanqueta (olivera), varietat conreada d'olivera
 Blanqueta (papallona), gènere de papallones que pertany a la família Pieridae
 Blanqueta de la col (Pieris rapae)
 Blanqueta de la mitja lluna (Pieris mannii)
 Blanqueta de la pedrosa (Pieris ergane)
 Blanqueta de la taperera (Colotis evagore)
 Blanqueta de nervis verds (Pieris napi)
 Blanqueta de l'espinaler (Aporia crataegi)
 Blanqueta de bosc (Leptidea sinapis)